Pilot Point puede hacer referencia a dos ciudades de Estados Unidos:

 Pilot Point, en el estado de Alaska.
 Pilot Point, en el estado de Texas.